

Geografia 
 Tiefensee - frazione (Ortsteil) del comune tedesco di Bad Düben
 Tiefensee – frazione (Ortsteil) del comune tedesco di Werneuchen

Persone 
 Charlotte von Tiefensee - soprana austriaca
 Johann Fischer von Tiefensee - militare austriaco
 Siegfried Tiefensee - musicista e direttore d'orchestra tedesco
 Wolfgang Tiefensee - politico tedesco